Карін Кнапп була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участь.
Нао Хібіно виграла титул, у фіналі перемігши Донну Векич з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Tashkent Open, одиночний розряд
Tashkent Open 2015